Angelika Hauff – attrice austriaca
 Reinhard Hauff – regista e sceneggiatore tedesco
 Wilhelm Hauff – scrittore tedesco